Défenseur du citoyen est un titre porté par certains ombudsmans ; voir :
 Défenseur du citoyen (Chili) ;
 Défenseur du citoyen (Grèce) ;
 Défenseur du citoyen (Pologne) (Rzecznik praw obywatelskich).

Voir aussi